

Patronyme 

 la famille Pernoud
 Georges Pernoud, (1947-2021), journaliste de télévision français ;
 Gilbert Pernoud (1901-1978), prêtre, juste parmi les nations ;
 Laurence Pernoud (1918-2009), écrivaine française ;
 Régine Pernoud (1909-1998), historienne et écrivaine française.

Patronyme savoyard